Джованни Франчини (, 3 августа 1963, Масса, Италия) — итальянский футболист, игравший на позиции защитника. Известен по выступлениям за клубы «Торино» и «Наполи», а также национальную сборную Италии. Чемпион Италии. Обладатель Суперкубка Италии по футболу. Обладатель Кубка УЕФА.

Клубная карьера 
Воспитанник юношеской команды футбольного клуба «Торино».

Во взрослом футболе дебютировал в 1980 году выступлениями за главную команду этого же клуба, в которой провёл два сезона, приняв участие в 18 матчах чемпионата. В течение 1982—1983 годов на условиях аренды защищал цвета команды клуба «Реджина».

Своей игрой за эту команду доказал представителям тренерского штаба «Торино» свой высокий игровой потенциал и в 1983 году вернулся в состав туринской команды. На этот раз сыграл за неё следующие четыре сезона своей игровой карьеры. Большую часть времени, проведённого в составе «Торино», был основным игроком защиты команды.

В 1987 году заключил контракт с клубом «Наполи», в составе которого провёл следующие семь лет своей карьеры. Играя в составе «Наполи» также выходил на поле в основном составе команды. Выступая в Неаполе, выиграл с командой чемпионат Италии, Суперкубок Италии по футболу и Кубок УЕФА.

В течение 1994—1994 годов защищал цвета команды клуба «Дженоа». Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Брешиа», за команду которого выступал на протяжении 1994—1996 годов.

Выступления за сборные 
В течение 1984—1986 годов привлекался в состав молодёжной сборной Италии. На молодёжном уровне сыграл в 12 официальных матчах и забил 2 гола.

В 1986 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Италии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 5 лет, провёл в форме главной команды страны 8 матчей. В составе сборной был участником чемпионата Европы 1988 года в ФРГ, на котором команда завоевала бронзовые награды, а Франчини ни в одном матче на поле не появился.

Титулы и достижения 
  Чемпион Италии (1): «Наполи»: 1989/1990
  Обладатель Суперкубка Италии по футболу (1): «Наполи»: 1990
 Обладатель Кубка УЕФА (1): «Наполи»: 1988/1989

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии. 
 Статистика выступлений на сайте www.legaseriea.it 
 Статистика на сайте WorldFootball.net 
 Статистика на сайте National Football Teams 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Реджана»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Брешиа»